

Patronyme 

   (1874-1942), joueur de cricket trinidadien ;
 Learie Constantine (1901-1971), son fils, joueur de cricket trinidadien ;
 Eddie Constantine (1917-1993), acteur américain ;
 Michael Constantine (1927-2021), acteur américain ;
 K. C. Constantine (1934-), auteur de romans policiers américain ;
 Storm Constantine (1956-2021), auteur britannique de littérature de fantasy ;
 Lemmy Constantine (1957-), acteur, chanteur et voix off américain vivant en France ;
 Kevin Constantine (1958-), entraîneur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Kyra Constantine (1998-), athlète canadienne.

Toponyme 

 Constantine, ville du nord-est de l'Algérie ;
 Département de Constantine, ancien département français d'Algérie ;
 Constantine, commune suisse du canton de Vaud ;
 Oppidum de Constantine, site préhistorique salyen situé sur la commune de Lançon-Provence ;
 Wilaya de Constantine, l’une des 58 wilayas d'Algérie, située à l'est du pays ;
 Constantine d'Osroène, ancienne ville en Turquie, province de Şanlıurfa.

Titres 

 Constantine (2005), film de Francis Lawrence ;
 Constantine (2014-2015), série télévisée adaptée de la série Hellblazer ;
 Constantine (2018), websérie d'animation américaine ;
 Constantine (2005), jeu vidéo adapté du film du même nom.

Autres 
 Constantine (), monnaie d'or valant 11 florins émise par l'évêque Louis Constantin de Rohan ;
 John Constantine, personnage de fiction, héros de la série Hellblazer, créé par Alan Moore.